Esistono più comuni francesi con questo nome

Faux – Ardenne
Faux – Dordogna